Port lotniczy Turyn
 Tymczasowy Rząd Narodowy